Der Name Nkurunziza stammt von den Bantu und bedeutet soviel wie gute Neuigkeiten oder frohe Botschaft (engl.: good news).

Nkurunziza ist der Familienname folgender Personen:
 Ananie Nkurunziza (* 1950er), ruandische Radiomoderatorin
 Claude Nkurunziza, burundischer Fußballspieler 
 D’Amour Nkurunziza (* 1990), burundischer Fußballspieler 
 Denise Bucumi-Nkurunziza (* 1969), burundische Geistliche und First Lady von Burundi
 Emmanuel Nkurunziza, ruandischer Radrennfahrer
 Fabrice Nkurunziza, burundischer Fußballtorwart
 Pierre Nkurunziza (1964–2020), burundischer Politiker, Minister und Präsident Burundis
 Thierry Nkurunziza (* 1984), burundischer Fußballschiedsrichter 
 Yannick Nkurunziza (* 2002), burundischer Fußballspieler